Wachberg kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Strážný (Česká Lípa), berg i Liberec, 
 Lazek (berg i Tjeckien), Pardubice, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar